Die österreichische Schachstaatsliga A 1999/2000 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1999
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

SK Merkur Graz

SV NÖ Melk-Wachau

SK Hietzing Wien

1. Wiener Neustädter SV

ESV Austria Graz

SK Ottakring

SK Hohenems

RbEJ Gleisdorf

1. SSK Mozart

SK Fürstenfeld

SK Zell am Ziller

SC Die Klagenfurter

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen nicht.
 Die IM-Normen von Martin Neubauer und Erich Steflitsch wurden jeweils aus 10 Partien erspielt.

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen der Staatsliga A auf chess-results.com

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 1999
Schach 2000